funkcja podaddytywna
 funkcja podaddytywna zbioru

Zobacz też 
 addytywność